Cuautla, község Mexikó Morelos államában
Cuautla, város Mexikó Morelos államában, az azonos nevű község központja
Cuautla, község Mexikó Jalisco államában
Cuautla, város Mexikó Jalisco államában, az azonos nevű község központja
Cuautla, település Mexikó Coahuila államában, Saltillo községben